

Chimica 
 R27 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R27 – tangenziale di Tirlemont (Belgio)
 R27 – strada regionale Città del Capo – Upington – Vryburg – Rustenburg – Pretoria (Sudafrica)